Маре́нич — українське прізвище.

Відомі носії:
 Маренич Анатолій Григорович — український та російський театральний актор й режисер, народний артист РРФСР.
 Маренич Валерій Петрович — український співак, народний артист України.
 Маренич Григорій Олексійович — український і російський композитор, музичний педагог.

Українські прізвища